Slatina, ásványvíz
 Bosznia-Hercegovina
 Slatina, Čajniče község
 Slatina, Donji Vakuf község
 Slatina, Foča község
 Slatina, Goražde község
 Slatina, Jablanica község
 Slatina, Laktaši község
 Slatina, Sanski Most község
 Slatina, Srebrenica község
 Slatina, Teslić község
 Csehország
 Slatina, Közép-csehországi kerület, Kladnói járás
 Slatina, település a Svitavyi járásban
 Slatina, település az Ústí nad Orlicí-i járásban
 Slatina, Františkovy Lázně része
 Slatina nad Úpou, Hradec Králové-i kerület, Náchodi járás
 Slatina nad Zdobnicí, Hradec Králové-i kerület, Rychnov nad Kněžnou-i járás
 Brno-Slatina, település a Brno-vidéki járásban
 Horvátország
 Szalatnok vagy Szlatina (1921–1991: Podravska Slatina), Verőce-Drávamente megye
 Slatina (Preseka), Zágráb megye
 Slatina Pokupska, Sziszek-Monoszló megye
 Slatina Svedruška, Krapina-Zagorje megye 
 Magyarország
 Szalatnak, Baranya megye, Komlói járás
 Montenegró
 Slatina, Andrijevica község
 Slatina, Danilovgrad község
 Slatina, Pljevlja község
 Slatina, Šavnik község
 Románia
 Slatina, Argeş megye
 Slatina, Olt megye
 Slatina, Suceava megye
 Slatinai kolostor
 Marosszlatina (1910-1918 között Marosszalatna, rom. Slatina de Mureș), Románia, Arad megye
 Néraszlatina (rom. Slatina-Nera), Románia, Krassó-Szörény megye
 Szerbia
 Slatina Loznica község, Macsói körzet
 Szlovákia
 Alsószalatna (1899-ig Kis-Szlatina, szk. Slatinka nad Bebravou), Trencséni kerület, Báni járás
 Felsőszalatna (1899-ig Nagy-Szlatina, szk. Slatina nad Bebravou), Trencséni kerület, Báni járás
 Nagyszalatna (szk. Zvolenská Slatina korábban Veľká Slatina), Besztercebányai kerület, Zólyomi járás
 Szalatnahegy (szk. Vrch Slatina), Herencsvölgy része
 Szalatnairtvány (szk. Slatinské Lazy), Besztercebányai kerület, Gyetvai járás
 Szalatnya (szk. Slatina), Nyitrai kerület, Lévai járás
 Szlovénia
 Slatina,  Kungota község
 Rogaška Slatina
 Ukrajna
 Aknaszlatina (ukr. Солотвино/ Szolotvino/ Solotvyno, rom. Ocna Slatina, szk. Kostel Solotvonski), Kárpátalja, Técsői járás